Gouvernement Fernández Mañueco peut désigner ces gouvernements castillan-et-léonais :

Gouvernement Fernández Mañueco , depuis le  ; 
 Gouvernement Fernández Mañueco , à partir d'.